Calistrat Cuțov (ur. 1948) – rumuński bokser 
 Simion Cuțov (1953–1993) – rumuński pięściarz